Kamsa – gruppo etnico della Colombia
 Kamsa – personaggio mitologico indiano, sovrano di Mathura
 El Kamsa – razza di cavallo arabo purosangue